Эрот Якубович Зарипов (20 июля 1938 — 12 марта 2009, Иштиряково) — , Заслуженный деятель искусств Татарстана.

Биография 
Родился в 1938 году в дер. Иштиряково Уинского района (ныне — Пермского края). Детство и юность прошли в дер. Ямады Янаульского р-на Башкортостана. После окончания школы приехал в Пермь, где начал постигать изобразительное искусство в художественной студии под руководством Виктора Кузина. В 1965 году окончил Львовский полиграфический институт. Много лет работал художественным редактором, главным художником, внештатным художником Таткнигоиздата, научным сотрудником ИЯЛИ КФАН СССР и т. д.

Творчество 
С 1977 года — член Союза художников СССР, активный участник республиканских, зональных и всероссийских художественных выставок. Эрот Зарипов известен и как один из ведущих мастеров, работавших в области книжной и станковой графики. Неоднократно награждался дипломами всероссийских конкурсов искусства книг.

В середине 1970-х годов, учась в аспирантуре Института языка, литературы и искусства им. Г.Ибрагимова, Эрот Зарипов занялся исследованием истории оформления татарской книги. Работая в архивах, отделе редких книг и рукописей Казанского государственного университета, художник открыл для себя богатейший и неизученный пласт татарской культуры. Образы Курсави, Утыз-Имяни, Акмуллы, Марджани, Кандалый и многих других поэтов, писателей, просветителей и мыслителей впервые увидели своё графическое воплощение в произведениях Эрота Зарипова. С творческой деятельностью мастера в этом направлении во многом связано возрождение интереса к изучению творческого наследия многих выдающихся мыслителей татарского народа. В технике линогравюра художник мастерски передает не только конкретные черты модели, но и обобщенный образ эпохи, дух времени, интеллект и силу личности.

Дух экспериментаторства, характерный живому и пытливому уму художника, заставляет его идти дальше, не только расширяя диапазон портретируемых персонажей, но и раздвигая рамки совершенствования техники исполнения и используемых материалов.

С конца 1980-х начала 1990-х гг. художник обращается к образам современников — писателей, поэтов, артистов, ученых, философов. Развивая портретный жанр в своих живописно-графических произведениях Эрот Зарипов становится истинным летописцем прошлого и современного татарской национальной культуры. Его обширные серии «Багышлау» («Посвящение») отражают образную галерею известных писателей и поэтов — Ильдар Юзеев, Шаукат Галеев, Равиль Файзуллин, Гариф Ахунов, Роберт Миннуллин и их современников — друзей, родных, одно сельчан, близких по духу людей.

Значительны работы Э.Зарипова в области книжной иллюстрации. Среди его работ — оформление детских книг, сказок, рассказов, стихов; подарочных альбомов, популярной литературы. В выразительных средствах черно-белой гравюры
художник, одаренный чувством цвета, сумел найти созвучие живописи. В книжной графике художник применяет и другие техники, обогащая и расширяя арсенал своих творческих возможностей. Им используется тушь, перо, гуашь, акварель. Виртуозность и живописность линии и цветового пятна, следование от образа к обобщению сочетаются с конкретностью видения и познавательностью. В детских книгах иллюстрации художника вводят ребёнка в мир красоты и богатства природы, доброго отношения к животным. Художник улавливает ритмику прозы или стихотворного текста, а сюжеты отличаются тонкостью психологических этюдов, меткостью рисунка.

Национальная тема со всей полнотой звучит в произведениях мастера, посвященных земле Татарстана («Здравствуй, земля родная»). В 1960—1970-е гг. традиция народного искусства начинает использоваться, главным образом, в плане приведения всей композиции к системе орнаментальной декоративности и зарифмованности её элементов, и в то же время, в стремлении к созданию образа-символа — изображение солнца как символа жизни и единения всего доброго на земле, женщины — как воплощения плодородия и непрерывности жизни, мужчины — как олицетворения силы и защищенности. Символика работ Эрота Зарипова лаконична, в плакатности образов которых проявился отказ от бытописательства и натурализма. Стилизация орнамента, обобщение традиционных татарских народных мотивов и узоров органичной тканью вплетается в произведение, придавая ему изысканность и метафоричность.

Награды и признание 
 Диплом II степени Всероссийского конкурса искусства книги (1974, Москва)
 Почётная грамота Татарского обкома КПСС и Совета Министров Татарской АССР (1981)
 Заслуженный деятель искусств Татарской АССР (1985)
 Почётная грамота Министерства культуры Республики Татарстан (октябрь 2003) — за вклад в развитие изобразительного искусства Республики и в связи с 65-летием со дня рождения
 Юбилейная медаль «В память 1000-летия Казани» (август 2005)
 Медаль «За доблестный труд» (21.12.2006)
 знак «За достижения в культуре» (октябрь 2008).

Комментарии

Примечания

Литература 
 Бариев Р. Тарихны яңартучы рәссам // Илһамият. — 2002. — 12 декабрь.
 Большая Волга: IV Зональная тематическая художественная выставка: Каталог. — Горький, 1974. — С. 71.
 Большая Волга: V Зональная тематическая художественная выставка: Каталог. — Казань, 1979. — С. 52.
 Большая Волга: VI Зональная художественная выставка: Каталог выставки произведений. — Чебоксары, 1985. — С. 32, 51.
 Валеева Д. Только цветом и линией // Комсомолец Татарии. — 1968. — май.
 Валеева Д. Все богатство палитры // Цвети, мой Татарстан. — Казань, 1980. — С. 296.
 Валеева Д. Вглубь к истокам // Советская Татария. — 1988. — 4 сентября.
 Валентинова Т. Мир простоты и гармонии // Советская Татария. — 1988. — 10 августа.
 Вторая выставка эстампа и агитплаката: Каталог. — Казань, 1977.
 Выставка произведений художников автономных республик РСФСР: Каталог. — М.: Советский художник, 1971. — С. 68.
 Выставка произведений художников Татарии: Каталог. — Казань; Уфа, 1988. — С. 17.
 Выставка произведений художников Татарии: Каталог. — Казань; Новочебоксарск, 1985. — С. 17, 24, 49.
 Габдулла Тукай: Альбом / Составление и текст Р. Даутова (на рус. и тат. яз.). — Казань, 1978. — С. 168.
 Галеев Н. Только в Казань! // Казанские ведомости. — 2001. — 27 ноября.
 Галерея Союза художников Татарстана: Буклет. — Казань, 1990-е гг.
 Гараев М. Тамашачы якын киңәшчесен эзләп таба Тукай ягыннан // Мәдәни җомга. — 1999. — 23 апрель.
 Гаффаров А. Салават күпере // Социалистик Татарстан. — 1973. — 23 сентябрь.
 
 Дмитриева О. Палитра добрых чувств // Советская Татария. — 1984. — 5 августа.
 Забиров Ш. Иҗатта сыналган дуслык // Мәдәни җомга. — 1998. — 20 февраль.
 Зацветет земля родная: Об искусстве Советской Татарии // Литературная Россия. — 1982. — 17 сентября.
 Ильина М. Мир в волшебном зеркале // Вечерняя Казань. — 1984. — 14 августа.
 Ильина М. «Аһәң» // Азат хатын. — 1988. — № 11.
 Имашев Р. Выставка художников-волжан // Комсомолец Татарии. — 1973. — 29 июля.
 Каталог II выставки произведений молодых львовских художников. — Львов, 1964. — С. 13.
 Лебедева Е. Возвращаясь к новому // Комсомолец Татарии. — 1974. — 5 февраля.
 Макаренко О. Свой почерк // Советская Татария. — 1973. — 9 сентября.
 Мухамметова Р. Туган яклар үзе килгән иде // Сабантуй. — 1996. — 9 июня.
 Равиль Файзуллин в жизни и в живописи // Казанские ведомости. — 1998. — 31 января.
 Татарский энциклопедический словарь. — Казань, Ин-т Татарской энциклопедии АН РТ, 1999. — С. 200.
 Файнберг А. Крылья для полета // Советская Татария. — 1975. — 12 августа.
 Фатыхов А. И художник есть у нас // Заря коммунизма (пос. Янаул Башкирской АССР). — 1975. — 15 марта.
 Хафизов Г. Бар дөньяга таралыр күк яхшы атым! // Татарстан. — 1998. — № 4. — С. 83.
 
 Червонная С. Искусство Советской Татарии: Живопись, скульптура, графика. — М., 1978. — С. 201, 213, 214.
 Червонная С. Художники Советской Татарии: (биограф. справочник). — Казань, 1975. — С. 76, 210.
 Червонная С. Художники Советской Татарии: (Мастера изобразительного искусства Союза художников ТАССР). — Казань, 1984. — С. 125—127.
 Червонная С. Художники Татарии (на рус. и тат. яз.). — Казань, 1974. — С. 76, 210.
 Шангареев И. Нет, не высохнет родник поэзии // Янаульские зори. — 1996. — 5 ноября.
 Шафигуллин Ф. Кояшлы хезмәт турында җыр // Идель. — 1976. — № 7. — С. 80-84.
 Юбилейная республиканская художественная выставка, посвященная 100-летию со дня рождения В. И. Ленина: Каталог. — Казань, 1971. — С. 24.
 Юнусова А. Дусларны чәчеп җыям // Ватаным Татарстан. — 1998. — 6 февраль.

Ссылки 
 
 
 
 

Выпускники Украинской академии печати
Сотрудники Института языка, литературы и искусства имени Галимджана Ибрагимова
Члены Союза художников СССР